Торопиловка — промежуточная станция. Расположена на двухпутной линии Басы-Ворожба между станциями Сумы и Головашевка в пгт Степановка Сумской области Сумского района

История 
Станция была открыта в 1895 году. Причиной открытия стало возведение сахарного завода в 1893 году. Первое здание вокзала было построено в 1906, до наших дней оно не дошло. Современное здание было возведено в 1960 году

Пассажирское сообщение 
На станции останавливаются пригородные дизель-поезда в направлении Сум, Ворожбы, Веринского завода.

Станции Южной железной дороги